Бушнелл — английская фамилия. Известные носители:
 Бушнелл, Берт (1921—2010) — британский спортсмен.
 Бушнелл, Джеффри (1903 — 1978) — британский археолог.
 Бушнелл, Дэвид (1740—1824) — американский изобретатель, создатель первой подводной лодки, использованной в военных целях.
 Бушнелл, Кэндес (род. 1958) — американская писательница и обозреватель.
 Бушнелл, Нолан (род. 1943) — американский инженер и предприниматель.